Мосхи () — давньогрецька назва стародавнього грузинського племені месхів, які жили в південно-західній Грузії на території сучастої Месхетії. Можливо, ця назва якось пов'язана з народом мушків. У I столітті до нашої ери та в I столітті н. е. мосхи жили в районі Месхійського гірського хребта в прикордонній місцевості між Іберією, Вірменією та Колхідою.

Джерела 
 

Давні народи